José Alonso puede referirse, en esta enciclopedia:

 a José Alonso y Trelles (1857-1924), escritor y poeta gauchesco, uruguayo de origen español;
 a José Alonso (1947-), actor mexicano;
 a José Alonso Mallol (1894-1967), político español;
 a José Alonso (1917-1970), político y sindicalista argentino;
 a José Alonso Liste (Lugo, 26 de abril de 1990), piloto de automovilismo español;
 a José Alonso Ruiz de Conejares (Corella, 1781-Madrid, 1855), jurista y político liberal español;
 a José Alonso Valero (1957-) , atleta retirado;
 a José Alonso, deportista español que ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 1982;
 a Jose R. Alonso, físico estadounidense, uno de los descubridores del seaborgio, elemento químico producido artificialmente;
 a José Luis Alonso Mañés (Madrid, 9 de julio de 1924- ibídem, 8 de octubre de 1990), director de teatro español;
 a Juan José Alonso Millán (Madrid, 22 de junio de 1936-ibídem, 12 de junio de 2019), dramaturgo y guionista español;
 a José Ángel Alonso (Salamanca, España, 2 de marzo de 1989), futbolista español;
 a José Alfonso Pizarro (Sahagún, provincia de León, España, 1689-Madrid, 1762), oficial naval y administrador virreinal español.